TRMT2B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 504 амінокислот, а молекулярна маса — 56 476.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, метилтрансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як процесинг тРНК, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з S-аденозил-L-метіоніном.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Трансферази